Крусеро де Сан Блас има више значења:

 Крусеро де Сан Блас (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Крусеро де Сан Блас (Сан Блас Атемпа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику